Евгения Гордеевна И́вченко  (1918, Екатеринбург — 2005, Уфа) — советский химик-технолог.

Биография 
Родилась 6 декабря 1918 года в Екатеринбурге.

В 1941 году окончила Уральский индустриальный институт имени С. М. Кирова (Свердловск).

По окончании института работала на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе начальником установки (с 1954 года), с 1947 года — начальником цеха, с 1951 года — зам. главного инженера.

С 1954 года работала в УфНИИ, в 1956—1982 годах зав. лабораторией БашНИИНП.

Область научных интересов: свойства нефтей и прогнозирование качества светлых нефтепродуктов. Евгения Гордеевна участвовала в разработке и внедрении схем переработки различных нефтей.

Умерла 29 марта 2005 года в Уфе.

Труды 
Автор около 45 печатных работ, включая 4 монографий. Имеет 1 изобретение.

Награды и звания 
 Сталинская премия третьей степени (1950).— за разработку и внедрение процесса получения высокооктанового компонента к авиационным бензинам
 орден «Знак Почёта» (1948)
 заслуженный деятель науки и техники (1969).
 заслуженный нефтяник БАССР (1966)
 Почётный нефтехимик СССР (1981).

Ссылки 
 
 Энциклопедия Урала

Выпускники Уральского технического университета
Почётные нефтехимики СССР